Captain Kidd (1945), een film
 William Kidd, Brits piraat bijgenaamd Captain Kidd